Dual puede referirse a:

 Dual, grupo de pop-rock indie español.
 Dual, transmisión vía TV+Internet de programas de televisión.
 Dual, en lingüística, una de las posibles formas del número gramatical, que expresa la cantidad dos.
 Dual, en matemáticas, espacio que refleja de una manera abstracta la relación entre los vectores fila (1×n) y los vectores columna (n×1).
 Dual, Empresa de electrónica de consumo famosa por sus tocadiscos.
 DUAL, en informática, algoritmo usado en las actualizaciones de enrutamiento por el protocolo EIGRP.
Dual (Héroes), episodio de la 3ª temporada de la serie de TV: Héroes;
 Juego dual, en teoría de juegos.